Север и Юг — название нескольких произведений искусства:

Литература 
 Север и Юг (1855) — роман викторианской писательницы Элизабет Гаскелл.
 Север и Юг (1982) — роман-бестселлер Джона Джейкса.

Кинематограф 
 Север и Юг (1985) — кинофильм, снятый по одноименному роману Джона Джейкса.
 Север и Юг (2004) — экранизация романа Элизабет Гаскелл, сериал телекомпании BBC.
 Север и Юг (2006) — экранизация романа Элизабет Гаскелл, сериал телекомпании CBC.
 Север-Юг — армянский комедийный фильм 2015 года.

Прочее 
 Север и Юг — понятие в геополитике.
 «Север — Юг» — международный транспортный коридор.
 «Север — Юг (автодорога)» — строящаяся автомобильная дорога в Кыргызской Республике.